El término Telembí puede referirse a:

 Río Telembí, curso de agua del occidente del departamento de Nariño, Colombia; o
 Subregión de Telembí, subdivisión del departamento de Nariño, Colombia.